Le château du Bost peut faire référence à deux châteaux dans le centre de la France :

 Château du Bost à Bellerive-sur-Allier, dans l'Allier
 Château du Bost à Magnat-l'Étrange dans la Creuse

Paronyme

Article connexe
 Château du Vieux-Bost, à Besson dans l'Allier

Notes et références 

Bost